Fest (; ), també adaptat Festus i Festos, fou un cognomen romà portat pels personatges següents:
 Fest, historiador romà del  autor de l'obra Breviarium rerum gestarum populi Romani
 Sext Pompeu Fest, lexicògraf romà autor de l'obra De Verborum Significatione
 Porci Fest, procurador romà de Judea en temps de Neró
 Valeri Fest, senador romà en temps dels Flavis
 Anici Fest, governador d'Àsia en temps de Macrí
 Pescenni Fest, historiador romà
 Marci Fest, tresorer llibert de Caracal·la
 Ruf Fest Aviè, poeta, geògraf i astrònom del

Cal no confondre 
 Festos (desambiguació) (; )
 Festus, lluitador professional americà

Referències